Gåsögon kan syfta på:  

 Gåsögon (vävteknik) – en vävteknik
 Gåsögon (vinkelcitationstecken) – ett annat namn på dubbla vinkelcitationstecken (»…«)